Abdulmajeed Al-Sulayhem (Riade, 15 de maio de 1994) é um futebolista profissional saudita que atua como defensor.

Carreira 
Abdulmajeed Al-Sulayhem começou a carreira no Al-Shabab.

Títulos
Rayo Vallecano
Segunda División: 2017–18

Naturais de Riade
Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid